Николай Сергеевич Розанов (19 октября 1870 — ?) — врач, депутат Государственной думы III созыва от Саратовской губернии.

Биография 
Сын священника; потомственный почётный гражданин. В 1890 году выпускник Саратовской духовной семинарии. В 1894 окончил со степенью кандидата богословия Казанскую духовную академию, а 1899 году — медицинский факультет Московского университета со степенью лекаря с отличием. После окончания Московского университета один год работал в терапевтической клинике, затем около полугода служил земским врачом и три года общественным врачом в Дубовке Саратовской губернии. С 1903 года (по другим сведениям 1904) вольнопрактикующий врач в Царицыне. В Царицыне три года возглавлял городское общество врачей, активно участвовал в работе разных просветительных и благотворительных обществ.

В 1905 году один из организаторов газеты прогрессивного направления «Царицынская жизнь». 7 (20) января 1906 года арестован и посажен в царицынскую тюрьму за организацию революционного митинга. Освобождён из тюрьмы в июне 1906 года под залог. Дело Розанова трижды разбирали в Саратовской судебной палате (по ст. 126 и ст. 129) и в итоге в мае 1907 года его оправдали.

Служил земским и городским врачом. Годовой доход 4000 рублей. Женат.

16 октября 1907 года избран в Государственную думу III созыва от 2-го съезда городских избирателей города Саратова. В течение 1-ой сессии состоял в Трудовой группе, но весной 1909 года из неё вышел и оставался беспартийным до конца работы Думы. Член комиссий: бюджетной, по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по народному образованию, по рыболовству. Докладчик Комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов.

Масон, в 1907 году был членом петербургской ложи «Полярная звезда».

В 1911 году — Доктор, кандидат в Царицынскую Городскую Думу. В 1914 году недвижимое имущество в Царицыне оценивалось в 7216 рублей.

В августе 1919 года городской голова Царицына.

Предположение А. Н. Крылова-Толстиковича о том, что врач, служивший в больнице им. Ф. М. Достоевского в Москве в 1924—1926 годах и бывший депутат III Гоусдарственной Думы — одно лицо, основанное на совпадении фамилии, имени и отчества, требует дополнительных независимых подтверждений.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Адреса 
 ? 1926 — Москва, Машкова ул., дом 17, кв. 8.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Третий созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1909. С. 306.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910. Табл. 52.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 529.
 С. А. Гаджиева. Депутат III Государственной думы Российской империи Н. С. Розанов. // Человек и общество в условиях войн и революций. Материалы II Всероссийской научной конференции. 15 декабря 2015 г. Вып. 2. Самара. Самарский государственный технический университет. 2015. с. 145—149.
 Большая Саратовская Энциклопедия

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9. Дело 675.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи III созыва

Трудовая группа
Выпускники Саратовской духовной семинарии
Царицынские городские головы
Масоны ВВФ
Масоны России